Чемпионат Португалии по футболу 1951—1952 является 18-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 7-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 706 голов (в среднем 3,88 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1951/1952
Португалия
Португалия
1951 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1952 году